Anna Jakubowska (1875–1948) – polska nauczycielka i organizatorka szkolnictwa
 Anna Jakubowska (ur. 1988) – polska szachistka
 Anna Jakubowska  (1927–2022) – polska działaczka kombatancka i społecznościowa, powstaniec warszawski
 Anna Jakubowska – polska profesor biologii, pracownik naukowy Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie